Chimney Peak bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Chimney Peak (Kanada), auf der Grenze zwischen British Columbia und Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Chimney Peak (Alabama)	
 Chimney Peak (Colorado)	
 Chimney Peak (Idaho)	
 Chimney Peak (Kalifornien)	
 Chimney Peak (Maine)	
 Chimney Peak (Nevada)	
 Chimney Peak (New Mexico)	
 Chimney Peak (Oregon)	
 Chimney Peak (Washington)